Бойня в Гринсборо — события в Гринсборо (Северная Каролина) 3 ноября 1979, когда леворадикальные активисты маоистской «Коммунистической рабочей партии США» (Communist Workers' Party) и примкнувшие к ним демонстранты, протестовавшие против сегрегации на производстве, столкнулись с ультраправыми членами Ку-Клукс-Клана и Американской нацистской партии, использовавшими огнестрельное оружие. В результате погибло четверо коммунистов и один посторонний, и ещё десять демонстрантов были ранены.

Позднее состоялось два уголовных процесса над ку-клукс-клановцами и нацистами. Во время первого процесса в 1980 г. присяжные (все белые) оправдали всех обвиняемых. Второй процесс, прошедший в федеральном суде в 1984 г., закончился оправданием 9 обвиняемых, при этом также все присяжные были белыми.

Выжившие в бойне подали гражданский иск в 1980 г. (интересы истцов представляла юридическая фирма :en:Christic Institute). В ходе процесса многочисленные полицейские и федеральные агенты обвинялись в уклонении от обязательств по защите демонстрантов и в предвзятом отношении. Присяжные признали клановцев виновными в смерти доктора Майкла Нейтена, единственного некоммуниста из погибших. Также присяжные признали виновным Полицейское управление Гринсборо в непринятии мер к предотвращению стрельбы, при том, что полицейские заранее знали о намерениях клановцев от информатора. Ответчики, включая полицию, были присуждены к выплате компенсаций общим размером в 350 тыс. долларов. Это был один из немногих случаев в истории США, когда присяжные признали полицейских виновными в содействии Ку-Клукс-Клану при осуществлении его преступных намерений.

В ноябре 2004 г., в 25-ю годовщину событий, около 700 демонстрантов прошагали через Гринсборо по пути памятной манифестации. В том же году по инициативе частных лиц была создана Комиссия правды и примирения Гринсборо, созданная по образцу аналогичной комиссии по борьбе с последствиями апартеида в ЮАР (см. :en:Truth and Reconciliation Commission (South Africa)) с тем, чтобы исследовать события и заслушать свидетельства, касавшиеся событий 1979 года. Мэр и большинство членов городского совета отказались поддержать инициативу, поэтому комиссия, существовавшая на добровольных началах, не имела полномочий вызывать свидетелей или требовать представления документов, и сбор материалов проводился лишь благодаря добровольной поддержке заинтересованных лиц. Комиссия выпустила отчёт, который гласил, что хотя обе стороны спровоцировали конфликт риторикой ненависти, клановцы и нацисты изначально планировали нанести ущерб протестовавшим, а полицейские содействовали клановцам и попустительствовали насилию с их стороны, зная об их намерениях изначально.

Лишь в 2009 г. городской совет Гринсборо принял постановление, где выразил сожаление о гибели людей во время событий. В 2015 г. в городе была открыта мемориальная плита в память о событиях; в церемонии участвовало около 300 человек.

Примечания

Ссылки 
 http://www.greensborotrc.org  Greensboro Truth and Reconciliation Commission: Final Report] (pdf). Examines the context, causes, sequence and consequences of Nov 3, 1979.

Статьи и новостные сообщения
 «88 Seconds in Greensboro»: Transcript , PBS Frontline. Reported by James Reston, Jr. Directed by William Cran. Original Airdate: January 24, 1983.

Публикации о годовщинах событий
 Scott Mason and Kamal Wallace, «Greensboro Set To Mark Deadly Anniversary: Five Killed, 11 Injured In 'Greensboro Massacre'», WRAL. Posted: 11:25 am EST November 3, 2003.
 «Remembering the 1979 Greensboro Massacre 25 years later»  — Broadcast by Democracy Now! on November 18, 2004.
 Darryl Fears, «Seeking Closure on 'Greensboro Massacre' Reconciliation Panel Convenes in N.C. to Address '79 Attack by Nazi Party, Klan» , Washington Post. Sunday, March 6, 2005; Page A03.

Сайты
 The Greensboro Massacre , Civil Rights Greensboro, Library website and searchable database, University of North Carolina-Greensboro
 Greensboro VOICES  Contains oral histories pertaining to November 3, 1979.
 Greensboro Justice Fund, official website, organized to aid survivors in litigation and education about the massacre

Расстрелы демонстраций в США
Акции протеста в США
Расизм в США
Ку-клукс-клан